Джабалпур:

 Джабалпур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Джабалпур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.